Das Sports Lottery Cup Wuxi Classic 2013 war ein Snookerturnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 2013/14, das vom 17. bis zum 23. Juni 2013 im Wuxi City Sports Park Stadium in Wuxi, China, ausgetragen wurde.

Titelverteidiger Ricky Walden schied bereits in der ersten Runde mit 2:5 gegen Jimmy White aus.

In der Qualifikationsrunde gelang Neil Robertson im zweiten Frame seiner Partie gegen Mohamed Khairy das 98. offizielle Maximum Break. Es war das erste 147er-Break der Saison und das insgesamt zweite von Robertson.

Im Finale setzte sich Neil Robertson mit 10:7 gegen John Higgins durch. Er gewann damit seinen achten Titel bei einem Weltranglistenturnier.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Wildcard-Runde 
Die Spiele der Wildcard-Runde fanden am 17. Juni 2013 in Wuxi statt.

A = Amateurspieler (während der Saison 2013/14 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Finalrunde 

A = Amateurspieler (während der Saison 2013/14 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele wurden vom 27. bis zum 29. Mai 2013 in The Capital Venue im englischen Gloucester ausgetragen. Sämtliche Partien wurden im Best-of-9-Modus gespielt. Erstmals bei diesem Turnier und bei der Snooker Main Tour gab es keine qualifizierten Spieler. Alle 128 Spieler mussten sich in einer Vorrunde in einem Ausscheidungsmatch für die Hauptrunde in China qualifizieren, die also mit 64 Spielern begann. Sowohl der Weltranglistenerste Mark Selby als auch die Nummer vier, Shaun Murphy (Platzierung zum Zeitpunkt der Qualifikation), verpassten die Qualifikation. Reanne Evans dagegen gelang als erster Frau der Sprung in ein Hauptturnier der Main Tour.

A = Amateurspieler (während der Saison 2013/14 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Century Breaks

Endrunde

Qualifikation

Quellen

Weblinks 
 Snooker, Wuxi Classic 2013 Q – Neil Robertson makes 147! auf YouTube.
 2013 Wuxi Classic – Pictures by Tai Chengzhe auf Facebook.

2013
Snookerveranstaltung 2013